Brixen ist der Name folgender Orte:

 Brixen im Eisacktal
 Brixen im Thale, Gemeinde in Tirol, Österreich
 Brescia (historischer deutscher Name: Wälsch-Brixen)
 St. Brixen (poln. Bryksy), ein Weiler und Wallfahrtsort bei Gościęcin (Kostenthal) in Oberschlesien

Brixen ist der Name folgender Personen:
 Johann Joseph Franz Maximilian von Brixen (1763–1836), königlich preußischer Generalmajor und zuletzt 2. Kommandant von Stettin

Siehe auch:
 Diözese Bozen-Brixen